As eleições parlamentares irlandesas de 2002 foram realizadas a 17 de Maio de 2002 , após a dissolução do 28º Dáil, a pedido do Taoiseach, Bertie Ahern.

Os resultados desta eleições proporcionaram ao Fianna Fáil uma vitória estrondosa com cerca de 42% dos votos e 81 deputados , ficando apenas a 3 deputados da maioria absoluta. Os Democratas Progressistas, parceiros de coligação do Fianna Fáil entre 1997 e 2002, também obtiveram um bom resultado, duplicando o número de deputados, passando de 4 para 8 deputados. Com estes resultados, é a primeira vez que, desde 1969, um governo da Irlanda é reeleito.

Por outro lado, o Fine Gael obteve o seu pior resultado da história, conquistando apenas 23% dos votos e 31 deputados, o que, comparando com as eleições de 1997, implica uma perda de 5% dos votos e 23 deputados. O Partido Trabalhista também obteve um mau resultado, obtendo apenas 11% dos votos.

De destacar, os excelentes resultados obtidos, quer pelo Partido Verde, quer pelo Sinn Féin, que obtiveram 6 e 5 deputados, respectivamente, que implica um aumento de 4 deputados para ambos.

Resultados Oficiais

Resultados por Distrito Eleitoral 
Os resultados referem-se aos partidos que elegeram deputados:

Ligações externas 
https://web.archive.org/web/20150924055510/http://www.oireachtas.ie/documents/a-misc/elec02-01.pdf. Resultados oficiais (em inglês)

Eleições na Irlanda
Eleições em 2002
Irlanda